

Sigle 
  Jord Arbete Kapital – Terra Lavoro Capitale, nella denominazione della JAK Medlemsbank, banca cooperativa svedese

Biochimica 
 JAK – Janus chinasi, una classe di chinasi

Codici 
 JAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jacmel (Haiti)
 jak – codice ISO 639-3 della lingua jakun

Fumetto 
 Jak – pseudonimo di Jacques Lemonnier

Videogiochi 
La saga di Jak and Daxter è una serie di videogiochi della Naughty Dog:
 Jak and Daxter: The Precursor Legacy – primo episodio
 Jak 2: Renegade – secondo episodio
 Jak 3 – terzo episodio
 Jak X – quarto episodio (adattato in spin-off)
 Jak and Daxter: Una sfida senza confini – quinto episodio della serie, conosciuto come Jak IV in quanto Jak X è considerato un'espansione più che un vero e proprio capitolo.
 Jak (personaggio) – protagonista della serie di videogiochi Jak and Dexter